

Geografia

Austria 
 Bubendorf – frazione di Wolfsbach, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Bubendorf im Burgenland – ex comune ora frazione di Pilgersdorf, comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)

Germania 
 Bubendorf – ex comune ora frazione di Frohburg, città nel circondario di Lipsia (Sassonia)

Svizzera 
 Bubendorf – comune nel distretto di Liestal (Canton Basilea Campagna)
 Bubendorf – antico nome tedesco di Boncourt, comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)